Ambiente steht für:

 die Umgebungsstimmung, siehe Atmosphäre (Ästhetik)
 die Umgebung selbst, siehe Innenarchitektur und Umwelt
 Ambiente (Messe), Konsumgütermesse in Frankfurt am Main
 Ambiente (Hörfunksendung), Reisemagazin des ORF-Senders Ö1
 Ambiente (Zeitschrift), eine Zeitschrift, die 1997 von A&W Architektur & Wohnen übernommen wurde
 Ambiente (Rose), eine Rosensorte

Siehe auch:

 Ambient